Caselli ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Francesco Caselli (1740–1828), italienischer Geistlicher, Kardinal der Römischen Kirche
 Caterina Caselli (* 1946), italienische Sängerin
 Chiara Caselli (* 1967), italienische Schauspielerin
 Cristoforo Caselli (1460–1521), italienischer Maler

 Giulio Alvise Caselli (* 1979), deutsch-italienischer Opernsänger (Bariton)
 Giuseppe Caselli (1893–1976), italienischer Maler
 Kurt Caselli (1983–2013), US-amerikanischer Motorradrennfahrer
 Nadir Caselli (* 1989), italienische Schauspielerin
 Paola Caselli (* 1966), italienische Physikerin
 Stefano Caselli (* 1978), italienischer Comicautor

Caselli ist der Name folgender Orte:
 Caselli, Ortsteil der Gemeinde Reggello, Provinz Florenz, Italien